P71 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 71, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament